Acteon cumningi är en snäckart som beskrevs av Arthur Adams 1854. Acteon cumningi ingår i släktet Acteon och familjen Acteonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
cumningi